Вільям Август Тілді (1842—1926) — британський хімік в галузі органічної хімії.
 Золтан Тілді (1889—1961) — угорський політик, прем'єр-міністр Угорщини у 1945—1946 роках, президент країни у 1946—1948 роках.